Robert Bédard – tennista canadese
 Robert Bédard – wrestler canadese